L'État américain de Kansas est divisé en quatre districts congressionnels élisant chacun un membre de la Chambre des représentants des États-Unis.

Le processus de découpage des circonscriptions est une compétence des États. Comme dans de nombreux États, c'est la législature du Kansas qui procède au découpage des districts. Le gouverneur dispose d'un droit de véto en la matière.

Districts actuels

Historique 
Lorsque le Kansas devient un État en 1861, il n'élit qu'un seul représentant au Congrès dans une unique circonscription : le district  du Kansas. Cette circonscription est utilisée jusqu'en 1873, puis à nouveau de 1873 à 1875 et de 1883 à 1885, lorsque le Kansas utilise un scrutin plurinominal pour élire ses représentants. Un représentant est également élu dans ce district de 1893 à 1907.

Au fur et à mesure de l'élargissement des États-Unis et de l'évolution de sa population, le Kansas a gagné puis perdu des districts congressionnels :
  de 1885 à 1993 ;
  de 1885 à 1963 ;
  de 1885 à 1943 ;
  de 1903 à 1933.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 District congressionnel des États-Unis
 Liste des représentants des États-Unis pour le Kansas

!